Adamson Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adamson Creek (Vache Grasse Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Adamson Creek (Wolf Creek), Fluss im Bundesstaat Nebraska